Попередні два чемпіонати Франції виграли Тімеа Бабош та Крістіна Младенович, однак Младенович вирішила не грати. Бабош утворила пару з Вірою Звонарьвою. Цей дует поступився в першому колі парі Шелбі Роджерс / Петра Мартич.

Перед початком турніру на право називатися першою ракеткою світу в парній грі претендували Младенович, Сє Шувей та Барбора Крейчикова. Сє могла повернути собі це право, добравшись до чвертьфіналу, однак програла в третьому колі.  Крейчиковій потрібно було перемогти в турнірі, що вона й зробила. 
Перемогу в турнірі святкували чешки Барбора Крейчикова та Катержина Сінякова. У фіналі вони здолали польсько-американську пару Іга Швйонтек / Бетані Маттек-Сендс з рахунком 6-4, 6-2. Крейчикова також виграла турнір в одиночному розряді. Востаннє таке вдавалося в 2000 році Марі П'єрс.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Знялися 
Перед турніром
  Паула Бадоса /  Алізе Корне → їх замінили  Паула Бадоса /  Альона Большова
  Гейлі Картер /  Луїза Стефані → їх замінили  Гейлі Картер /  Астра Шарма
  Коко Гофф /  Кейті Макнеллі → їх замінили  Коко Гофф /  Вінус Вільямс
  Ніна Стоянович /  Джил Тайхманн → їх замінили  Ясмін Паоліні /  Ніна Стоянович

Посилання
Main Draw 

French Open - Doubles
Women's Doubles